Jan z Artois zvaný Bezzemek, ( či Jean Sans Terre; 29. srpna 1321 – 1387) byl hrabě z Eu.

Život 
Narodil se jako syn Roberta III. z Artois a Johany, dcery Karla z Valois. Jeho otec se. ve snaze získat dědictví neštítil ničeho a roku 1330 byl pařížským soudem odsouzen za magii a padělání listin vztahujícím se k následnictví v hrabství Artois k vyhnanství. Provinilec se uchýlil na anglický dvůr, kde začal ihned intrikovat proti svému bývalému vládci. Manželka společně s dětmi byla na králův příkaz uvězněna na hradě Gaillard.

Jan byl v únoru 1351 novým králem propuštěn na svobodu a dostal od něj hrabství Eu po popraveném Rudolfovi z Brienne. 11. července 1352 se oženil s ovdovělou Isabelou, dcerou Jana I. z Melunu. 19. září 1356 byl těžce raněn v bitvě u Poitiers a byl zajat Angličany. Jeho únosce Élie z Pommiers ho prodal Eduardovi, Černému princi za 30 000 écus. Po svém osvobození se zúčastnil řady vojenských operací. Zemřel roku 1387 a byl pohřben v kryptě kolegiátního kostela v Eu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Artois
Hrabata z Eu
Vězni
Pohřbení v kolegiátním kostele v Eu
Narození 29. srpna
Narození v roce 1321
Úmrtí v roce 1387
Muži